Agència de notícies
 Agència governamental
 Agències de l'Índia